Medinilla – miasto w Hiszpanii
 Medinilla – rodzaj roślin